W sezonie 2012/2013 drużyna piłkarzy Dinama Moskwa występowała w Priemjer-Lidze.

18 kwietnia 2013 klub obchodził 90 rocznicę swojego istnienia.

Skład

Mecze

Tabela 

|}

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona klubu 

2012 w piłce nożnej
2013 w piłce nożnej
Dinamo Moskwa w poszczególnych sezonach
2012 w Rosji
2013 w Rosji